Янганта́у — топоним в Салаватском районе Башкортостана.
 Янгантау — гора в Салаватском районе Республики Башкортостан.
 Янгантау — село в Салаватском районе Республики Башкортостан.

См. также 
 Янган-Тау — бальнеологический курорт в Салаватском районе Республики Башкортостан.